

Sigle 
 Banque centrale du Luxembourg – banca centrale del Lussemburgo
 Base Class Library – libreria Microsoft
 Basketball Champions League
 Broadcast listener – radioamatore ascoltatore di emittenti internazionali

Codici 
 BCL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barra Del Colorado (Costa Rica)
 bcl – codice ISO 639-3 della lingua bicolana centrale